El nombre Francisco Méndez puede referirse a:

 Francisco Méndez (1725-1803), religioso y bibliógrafo español.
 Francisco Méndez Alonso (1924-), futbolista español.
 Francisco Méndez Álvaro (1806-1883), médico español - alcalde de Madrid (1843).
 Francisco Méndez Aspe (1901-????), economista y político español.
 Francisco Méndez Colmenero (1950-), botánico y profesor español.
 Francisco Méndez Escobar (1907-1962), poeta, narrador y periodista guatemalteco.